Nile University ist der Name folgender Universitäten:

 Nile University, Uganda 
 Nile University, Nigeria 
 Upper Nile University in Malakal, Sudan 
 Blue Nile University in Damazeen, Sudan 

Siehe auch:
 Nil-Universität in Kairo, Ägypten